Bodo jezik može biti
Bodo (sinotibetski jezik), jezik podskupine bodo u Indiji i Nepalu.
Bodo (bantu jezik), jezik u Srednjoafričkoj Republici.
Bodo jezici, sinotibetska jezična podskupina.

Slično 
Bodo Parja jezik, indoeuropski jezik podskupine oriya.